El término Plaza Grande puede referirse a:
 Plaza Mayor (concepto general)
 Plaza Grande de Quito (Ecuador)
 Plaza Grande de Zafra (España)